Степа́новская — фамилия и топоним:

Фамилия 
 Степановская, Дарья Владимировна (род. 1986) — украинская волейболистка.

Топоним 
 Степановская — деревня в Афанасьевском сельском поселении Верхнетоемского района Архангельской области.
 Степановская — деревня в Выйском сельском поселении Верхнетоемского района Архангельской области.
 Степановская — деревня в Тимошинском сельском поселении Верхнетоемского района Архангельской области.
 Степановская — деревня в Виноградовском районе Архангельской области.
 Степановская — деревня в Котласском районе Архангельской области.
 Степановская — деревня в Алексеевском сельском поселении Красноборского района Архангельской области.
 Степановская — деревня в Белослудском сельском поселении Красноборского района Архангельской области.
 Степановская — деревня в Черевковском сельском поселении Красноборского района Архангельской области.
 Степановская — деревня в Плесецком районе Архангельской области.
 Степановская — деревня в Приморском районе Архангельской области.
 Степановская — деревня в Верхопаденьгском сельском поселении Шенкурского района Архангельской области.
 Степановская — деревня в Никольском сельском поселении Шенкурского района Архангельской области.
 Степановская — деревня в Вожегодском районе Вологодской области.
 Степановская — деревня в Вытегорском районе Вологодской области, Алмозерское сельское поселение
 Степановская — деревня в Вытегорском районе Вологодской области, Кемское сельское поселение
 Степановская — бывшая деревня в Кирилловском районе Вологодской области, Липовское сельское поселение
 Степановская — деревня в Тарногском районе Вологодской области, Верхнекокшеньгский сельсовет.
 Степановская — деревня в Тарногском районе Вологодской области, Озерецкий сельсовет.
 Степановская — деревня в Усть-Цилемском районе Республики Коми.

См. также 
 Степановское
 Степанов